Krasnokamensk (Russisch voor: "rode steen") kan verwijzen naar:
 Krasnokamensk (kraj Transbaikal), een stad in de Russische kraj Transbaikal
 Krasnokamensk (oblast Kaliningrad), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Kaliningrad